Die Fußball-Bezirksliga Berlin 1977/78 war die 26. Spielzeit des vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Fußball-Bezirksliga Berlin. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG NARVA Berlin sicherte sich nach 1974 ihren zweiten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach vierjähriger Zugehörigkeit die SG Concordia Wilhelmsruh und Vorjahresaufsteiger Empor Brandenburger Tor ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der Vorjahresabsteiger die SG Friedrichshagen aus der Staffel A und die BSG KWO Berlin als Bezirksliganeuling aus der Staffel B auf.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 238 Spielen kamen 38.000 Zuschauer (ø 183 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulissen
 1.100 SG Hohenschönhausen – BSG NARVA Berlin (23. Spieltag)
 1.000 BSG EAB Lichtenberg 47 – BSG NARVA Berlin (13. Spieltag)

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1977/78